Kaiserspitze heißen folgende geographische Objekte:

 Kaiserspitze (Ötztaler Alpen) (3089 m), Gipfel im Glockenturmkamm zwischen Kaunertal und Pfunds, Tirol
 Kaiserspitze (Schladminger Tauern) (ca. 2450 m), Gipfel der Schladminger Tauern oberhalb vom Zwerfensee, Landesgrenze Salzburg-Steiermark

Siehe auch: 
 Kaiserspitz